Re Mida – mitico re della Frigia
 Re Mida (The Golden Touch) – film del 1935 diretto da Walt Disney
 Re Mida – album di Lazza del 2019